(1994-), volleyeur italien,
  (1928-1985), journaliste italien,
  (1961-), réalisateur, scénariste et producteur de film italien,
 Piero Marrazzo (1958-), journaliste et homme politique italien.

Patronyme italien